

Persone 
Nikolaj Aleksandrovič Miljutin (1889-1942) – politico, architetto e urbanista sovietico
Vladimir Pavlovič Miljutin (1884-1937) – politico sovietico